Tenreiro ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Tenreiro (* 1965), venezolanischer Komponist
 António Tenreiro, portugiesischer Kurier und Forschungsreisender
 Francisco José Tenreiro (1921–1963), saotomeasischer Geograph, Lyriker, Essayist und Politiker